Hulbe ist der Familienname von:

 Georg Hulbe (1851–1917), deutscher Buchbinder und Leder-Kunsthandwerker

Sonstiges:
 Hulbe-Gletscher, Gletscher auf der Siple-Insel in der Antarktis